Kozojedy est un toponyme qui peut désigner :

Kozojedy, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Kozojedy, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Kozojedy, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kozojedy, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie